Velidhoo kan verwijzen naar:
 Velidhoo (Alif Alif-atol), een eiland van het Alif Alif-atol, Maldiven 
 Velidhoo (Noonu-atol), een eiland van het Noonu-atol, Maldiven